Leopold von Belgien ist der Name folgender Personen:
 Leopold von Belgien (1859–1869), belgischer Thronfolger
 Leopold I. (Belgien) (1790–1865), König der Belgier
 Leopold II. (Belgien) (1835–1909), König der Belgier
 Leopold III. (Belgien) (1901–1983), König der Belgier